2-е Панамериканские игры 1955 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 12 — 26 марта 1955 года в городе Мехико.

Виды спорта 

  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Футбол
  Спортивная гимнастика
  Современное пятиборье
  Академическая гребля
  Стрельба
  Плавание
  Синхронное плавание
  Теннис
  Волейбол
  Водное поло
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт

Примечание 
(*) — медали, рассчитанные на Аргентину,США и Чили являются спорными.

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com 

Панамериканские игры 1955